Yaromir o Jaromir (en transliteración inglesa) - es un nombre propio masculino de origen eslavo, su significado: "jar" (feroz, fuerte) y  “mir” (paz, fama).

Personajes

Jaromír Blažek, un futbolista checo.
Jaromír Krejcar, un arquitecto funcionalista constructivista checo.
Jaromír Hladík, un personaje ficticio del cuento "El milagro secreto".

Enlaces externos 
  - Jaromir - Significado del nombre.

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres checos
Nombres eslovacos
Nombres polacos
Nombres rusos